Фауста (Fausta) е име на:

 Корнелия Фауста (* 86 пр.н.е.), дъщеря на Луций Корнелий Сула и Цецилия Метела Далматика, съпруга на претор Тит Аний Мило
 Фауста Флавия Максима († 326), римска императрица, съпруга на Константин I
 Фауста, дъщеря на Фауста и Константин I, вероятно майка на Валентиниан I
 Фауста (ок. 630 - след. 668), византийска императрица, съпруга на Констант II, майка на Константин IV Погонат
 Света Фауста (298 - 311) от Кизик
 Света Фауста от Сирмиум (Фауста Сремска; 3 век), майка на Света Анастасия